Destroyer of Worlds — музичний альбом гурту Bathory. Виданий 9 жовтня 2001 року лейблом Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 65:59. Альбом відносять до напрямків вікінг-метал, треш-метал.

Список пісень 
 «Lake of Fire» — 5:43
 «Destroyer of Worlds» — 4:52
 «Ode» — 6:27
 «Bleeding» — 3:55
 «Pestilence» — 6:51
 «109» — 3:36
 «Death from Above» — 4:36
 «Krom» — 2:51
 «Liberty and Justice» — 3:52
 «Kill Kill Kill» — 3:09
 «Sudden Death» — 3:20
 «White Bones» — 8:35
 «Day of Wrath» — 8:12

Посилання 
 Metal Crypt The Metal Crypt - Bathory - Destroyer Of Worlds Review 
 Encyclopaedia Metallum - Bathory - Destroyer of Worlds 
 

Альбоми Bathory
Музичні альбоми 2001
Англомовні музичні альбоми